Cantonul Boulay-Moselle este un canton din arondismentul Boulay-Moselle, departamentul Moselle, regiunea Bretania, Franța.

Comune 

|-
| Bannay || align="right" | 80 || align="right" | 57220 || align="right" | 57048
|-
| Bettange || align="right" | 218 || align="right" | 57220 || align="right" | 57070
|-
| Bionville-sur-Nied || align="right" | 380 || align="right" | 57220 || align="right" | 57085
|-
| Bisten-en-Lorraine || align="right" | 256 || align="right" | 57220 || align="right" | 57087
|-
| Boucheporn || align="right" | 558 || align="right" | 57220 || align="right" | 57095
|-
| Boulay-Moselle || align="right" | 5 223 || align="right" | 57220 || align="right" | 57097
|-
| Brouck || align="right" | 89 || align="right" | 57220 || align="right" | 57112
|-
| Condé-Northen || align="right" | 627 || align="right" | 57220 || align="right" | 57150
|-
| Coume || align="right" | 704 || align="right" | 57220 || align="right" | 57154
|-
| Denting || align="right" | 255 || align="right" | 57220 || align="right" | 57172
|-
| Éblange || align="right" | 383 || align="right" | 57220 || align="right" | 57187
|-
| Gomelange || align="right" | 547 || align="right" | 57220 || align="right" | 57252
|-
| Guerting || align="right" | 877 || align="right" | 57880 || align="right" | 57274
|-
| Guinkirchen || align="right" | 185 || align="right" | 57220 || align="right" | 57277
|-
| Ham-sous-Varsberg || align="right" | 2 784 || align="right" | 57880 || align="right" | 57288
|-
| Helstroff || align="right" | 467 || align="right" | 57220 || align="right" | 57312
|-
| Hinckange || align="right" | 305 || align="right" | 57220 || align="right" | 57326
|-
| Holling || align="right" | 457 || align="right" | 57220 || align="right" | 57329
|-
| Mégange || align="right" | 177 || align="right" | 57220 || align="right" | 57455
|-
| Momerstroff || align="right" | 291 || align="right" | 57220 || align="right" | 57471
|-
| Narbéfontaine || align="right" | 132 || align="right" | 57220 || align="right" | 57495
|-
| Niedervisse || align="right" | 254 || align="right" | 57220 || align="right" | 57507
|-
| Obervisse || align="right" | 158 || align="right" | 57220 || align="right" | 57519
|-
| Ottonville || align="right" | 417 || align="right" | 57220 || align="right" | 57530
|-
| Piblange || align="right" | 1 022 || align="right" | 57220 || align="right" | 57542
|-
| Roupeldange || align="right" | 383 || align="right" | 57220 || align="right" | 57599
|-
| Téterchen || align="right" | 744 || align="right" | 57220 || align="right" | 57667
|-
| Valmunster || align="right" | 99 || align="right" | 57220 || align="right" | 57691
|-
| Varize-Vaudoncourt || align="right" | 524 || align="right" | 57220 || align="right" | 57695
|-
| Varsberg || align="right" | 940 || align="right" | 57880 || align="right" | 57696
|-
| Velving || align="right" | 239 || align="right" | 57220 || align="right" | 57705
|-
| Volmerange-lès-Boulay || align="right" | 570 || align="right" | 57220 || align="right" | 57730
|-
| Zimming || align="right" | 664 || align="right" | 57690 || align="right" | 57762
|}
 
 

Cantoane în Moselle